Die United States Asiatic Fleet () war ein Verband der amerikanischen Kriegsmarine von 1902 bis 1942.

Die Asienflotte entstand 1902 aus dem US-Asiengeschwader. Von 1907 bis 1910 war der Verband das Erste Geschwader der US-Pazifikflotte, danach wurde er wieder von der Pazifikflotte unabhängig.

Die Asienflotte war bis zum Zweiten Weltkrieg hauptsächlich für den Schutz der Philippinen zuständig, welche damals eine Kolonie der Vereinigten Staaten waren. Der letzte Dienstsitz war Pearl Harbor, Hawaii, Vereinigte Staaten.

Oberkommandierende der Asien-Flotte 

Den Posten als Commanders-in-Chief, Asiatic Fleet bekleideten:

Literatur 
 Edwin Palmer Hoyt: The lonely ships: The life and death of the U.S. Asiatic Fleet. McKay, 1976.

Weblinks 
 Internetauftritt über die Asiatic Fleet

Asiatic Fleet
Marinegeschichte der Vereinigten Staaten
Gegründet 1902
Aufgelöst 1942
Organisation (Honolulu)